Tamga () ist ein Ort im Nordosten Kirgisistans am Gebirgssee Yssykköl.

Lage 
Tamga liegt am südlichen Ufer des Sees Yssykköl im Rajon Dscheti-Ögüs des Gebiets Yssykköl auf einer Höhe von 1691 Metern. Im Süden und Osten erheben sich die Gipfel des Tian Shan, wobei insbesondere im Osten des Ortes einige der höchsten Gipfel des Landes liegen, darunter der Pik Jelzin (5168 m) und der Pik Karakol (5216 m). Die kirgisische Hauptstadt Bischkek befindet sich 255 Kilometer nordwestlich von Tamga, die Gebietshauptstadt Karakol liegt circa 80 Kilometer nordöstlich des Ortes.

Nahe dem Ort Tamga treffen die Fernstraßen A363 und A364 aufeinander, zwei der bedeutendsten Verkehrswege der Region. Die A363 bildete eine Ringstraße rund um den Yssykköl und verbindet Tamga auf diese Weise mit größeren Städten an dem See, wie Tscholponata, Balyktschy und Karakol. Die A364 verläuft durch das Tal des Barskaun in den gebirgigen Südosten des Landes und verbindet Tamga unter anderem mit der Kumtor-Mine, die von immenser ökonomischer Bedeutung für die Region und für ganz Kirgisistan ist. In der unmittelbaren Nähe des Orts liegt der kleine Flughafen Tamga.

Klima 
In Tamga herrscht kühlgemäßigtes Klima vor, das im Vergleich zur Hauptstadt Bischkek insgesamt durch niedrigere Temperaturen insbesondere in den Sommermonaten gekennzeichnet ist. Niederschläge sind vor allem im Frühling zu erwarten, mit einem Jahresniederschlag von 475 mm weist Tamga dabei ein geringfügig feuchteres Klima als Bischkek auf.

Wirtschaft 
Zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Ortes zählen die Landwirtschaft und der Tourismus. Nach dem Zerfall der Sowjetunion sank die Bevölkerung von Tamga, da die zahlreichen Touristen aus der ehemaligen Sowjetunion teilweise ausblieben und die lokale Wirtschaft daraufhin einbrach. In den folgenden Jahren konnten wieder zunehmend Touristen aus Russland, aber auch aus anderen Staaten aus aller Welt gewonnen werden. Zu den Attraktionen des Ortes zählen die Strände und Buchten des Yssykköl, das bergige Hinterland, das für Wanderungen und Reitausflüge genutzt werden kann, und der Wallfahrtsort Tamga Tasch.

Neben dem Tourismus ist die Landwirtschaft von großer ökonomischer Bedeutung. In der Umgebung des Ortes werden unter anderem Äpfel, Aprikosen und zahlreiche Beeren angebaut.

Einzelnachweise 

Ort im Gebiet Yssykköl